Dolores Prestifilippo – ex calciatrice e allenatrice di calcio italiana
 Mario Prestifilippo – mafioso italiano
 Silvestro Prestifilippo – giornalista, scrittore e regista italiano